В парному розряді жіночого тенісного турніру Commonwealth Bank Tennis Classic 1995, що проходив у рамках Туру WTA 1995, Петра Камстра і Тіна Кріжан виграли титул, у фіналі перемігши пару Міягі Нана і Стефані Ріс 2-6, 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Енн Гроссман /  Крістін Кунс (1-ше коло)
 Міягі Нана /  Стефані Ріс (фінал)

 Валда Лейк /  Луїс Флемінг (півфінал)
 Пак Сон Хі /  Ван Ші-тін (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Commonwealth Bank Tennis Classic